Japán
Naka, folyó Japánban
Naka, város Ibaraki prefektúrában
Naka, japán könnyűcirkáló a 2. világháborúban